Лауро Фред Кавасос-младший (; 4 января 1927, , Техас — 15 марта 2022) — американский педагог и политик. Министр образования США (1988—1990).

Биография 
Родился в семье бригадира витрин. В Технологическом университете Техаса получил степень бакалавра и магистра по зоологии и степень доктора наук в области физиологии в Университете штата Айова. После короткого пребывания на факультетах Университета Тафтса и Медицинского колледжа Вирджинии Кавасос становится деканом медицинского факультета Университета Тафтса. С 1980 по 1988 год — президент Технологического университета Техаса. С 1988 по 1990 год Кавасос занимал пост министра образования США в кабинетах Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Был вынужден уйти в отставку на фоне расследования неправомерного использования авиации для часто летающих пассажиров. После отставки вернулся на медицинский факультет Университета Тафтса, где преподавал общественное здравоохранение и семейную медицину.

Первый латиноамериканец в правительстве США.

Умер 15 марта 2022 года.

Личная жизнь 
Был женат на Пегги Энн Кавасос (урожденная Мёрдок). У них десять детей.
Кавасос является старшим братом генерала армии США  и потомком героини Техасской революции Франситы Алавес.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Техасского технологического университета
Выпускники Университета штата Айова
Министры образования США
Члены Демократической партии США
Кабинет Джорджа Герберта Уокера Буша
Кабинет Рональда Рейгана